La teología del cuidado relacional se refiere al ministerio de las necesidades personales de los demás, principalmente individuos que atraviesan crisis de naturaleza temporal. Esto puede incluir a personas y familias que sufren pobreza, mala salud, estigmatización o exclusión de la sociedad en general. Atender a estas necesidades en relación con la teología se facilita generalmente en un ambiente religioso o parareligioso.La enseñanza nace de la enseñanza bíblica del Gran Mandamiento, que exhorta a los seguidores a amar a sus vecinos, y está modelada en el ministerio terrenal y las enseñanzas de Jesucristo. Por ejemplo, fue intencional acerca de pasar tiempo con y ministrar a las personas que experimentan pobreza, enfermedad, depresión, hambre, duelo, y lo que sea su necesidad en su vida. En la Parábola del Buen Samaritano, Jesús contó una historia que destacó el amor a nuestros vecinos, que incluye a individuos que pueden ser pasados por alto o marginados por otros.

 Teología práctica

Referencias 

 Doehring, Carrie (1995) Cuidando: Controlando Dinámica de Poder y Fronteras Relacionales en Cuidado Pastoral y Counseling, Abingdon Prensa, 196 páginas.  978-0687359349
 Hahnenberg, Edward P. (2003). Ministerios: Una Aproximación Relacional, El Crossroad Compañía Editorial, 272 páginas.  ISBN 978-0824521035
 Cooper-Blanco, Pamela (2006). Muchas Voces: Pastoral Psychotherapy en Perspectiva Relacional y Teológica, Prensa de Fortaleza, 376 páginas.  ISBN 978-0800639570
 McArdle, Patrick (2008). Cuidado de Salud relacional: Una Teología Práctica de Personhood, VDM Verlag, 256 páginas.  ISBN 978-3639057126
 Florece, Jack H. (2013). A-z de Cuidado Relacional judío:  Somos Nuestro Otro es Keeper, Routledge, 484 páginas.  ISBN 978-1136431432

Teología práctica